La Druga hrvatska nogometna liga 2010-2011, conosciuta anche come 2. HNL 2010-2011, è stata la 20ª edizione della seconda divisione, la quinta consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che però non è potuto salire in Prva liga al pari del terzo classificato  poiché entrambi i club non hanno ottenuto la licenza. Solo il secondo classificato  la ha ottenuta ed è stato promosso nella categoria superiore. e  sono state le squadre retrocesse.

Il HNK Gorica aveva ottenuto all'inizio la licenza, ma il ricorso del Istra 1961 (penultimo in Prva liga) gliel'ha fatta perdere. Il  aveva la licenza, ma non essendo finito fra i primi 5 non poteva fare domanda di promozione.

Il capocannoniere è stato Hrvoje Tokić con 19 reti (3 col  e 16 col ).

Avvenimenti
Delle 14 squadre della stagione precedente, 2 sono state promosse in 1. HNL e 2 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 4 squadre sono state promosse, mentre 2 sono state retrocesse da quella superiore, portando così l'organico a 16 compagini.

Alcuni club non hanno ricevuto una licenza per il loro stadio, quindi hanno dovuto disputare le loro partite interne in altra sede:
 NK "Croatia Sesvete" nello stadio del NK "Zagreb" a Zagabria
 NK “HAŠK” nello stadio del NK “Lučko” a Zagabria
 NK "MV Croatia" nello stadio del NK "Cibalia" a Vinkovci

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 Le prime tre classificate vengono promosse in 1. HNL 2011-2012 se ottengono la licenza.
 Le ultime quattro classificate vengono retrocesse in 3. HNL 2011-2012.

Squadre partecipanti

Classifica 
Solo ,  e  hanno ottenuto la licenza per la massima divisione: i primi non sono entrati fra i primi 5 posti in classifica, ai secondi la licenza è stata successivamente ritirata, i terzi sono stati promossi.La licenza per la seconda divisione è stata ottenuta da tutte le squadre eccetto  e .

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2011-2012.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2011-2012.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.
Per problemi finanziari il  si scioglie e viene rifondato nelle divisioni regionali.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 2010-2011
Treća HNL 2010-2011
Coppa di Croazia 2010-2011

Collegamenti esterni

2010
Calcio nel 2010
Calcio nel 2011